Baun bezeichnet:
 Baun (Bannwald), ein Schutzgebiet im Landkreis Rastatt, Baden-Württemberg
 Baun (Westtimor), ein Ort in Westtimor 
 Baun (Thy), ein dänischer Ort bei Thisted

Baun ist der Familienname folgender Personen:
 Albert Baun (1836–nach 1910), deutscher Verwaltungsbeamter
 Aleta Baun, indonesische Umweltschützerin und Bürgerrechtlerin
 Bobby Baun (* 1936), kanadischer Eishockeyspieler
 Hermann Baun (1897–1951), deutscher Nachrichtendienstler
 Kyle Baun (* 1992), kanadischer Eishockeyspieler
 Marianne Baun (* 1948), deutsche Pädagogin und Politikerin (CDU)
 Tine Baun (* 1979), dänische Badmintonspielerin

Siehe auch: Bown, Bauen